

Astronomia 
Sinai – una caratteristica di albedo della superficie di Marte

Geografia 
Monte Sinai – montagna dell'Egitto situata nella parte meridionale della penisola del Sinai
Penisola del Sinai – penisola dell'Egitto

Località 
Sinai – comune degli Stati Uniti in Dakota del Sud

Religione 
Monte Sinai – montagna dove Mosè ricevette da Dio le tavole della legge del decalogo

Musica 
SinAI ~Migite no cutter to hidarite no drug to kusuriyubi no fukai ai to~ – singolo del 2006 dei Vidoll